Сарос 158 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 70 затемнень, із яких 52 відбудуться до 3000 року.  Серія почнеться із часткового сонячного затемнення 20 травня 2069 і досягне повних затемнень 5 серпня 2195. Гібридне затемнення трапиться в цій серії двічі: 24 серпня 2826 та 3 вересня 2844. Стадія кільцеподібних затемнень триватиме від 15 вересня 2862 до 27 лютого 3133. Серія закінчиться частковим затемненням 16 червня 3313. Найдовша тривалість повного затемнення буде 4 хвилини 43 секунди 28 серпня 2231.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 158 на сайті НАСА]

Сарос